Андре́й Попо́в:
 
 Попов, Андрей Алексеевич (1918—1983) — советский актёр, режиссёр, педагог.
 Попов, Андрей Анатольевич (1963—2023) — российский политический и государственный деятель.
 
 Попов, Андрей Валерьевич — солист Мариинского театра.
 
 Попов, Андрей Владиславович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Попов, Андрей Гельевич (род. 1959) — русский писатель, прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей России.
 Попов, Андрей Евгеньевич (род. 1958) — советский и российский военный деятель, генерал-майор.
 
 Попов, Андрей Кириллович (1916—1976) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Андрей Леонидович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 
 
 Попов, Андрей Юрьевич (род. 1977, он же Бог Кузя, Кузьма Алексеев, ранее также известный как «епископ Роман») — лидер секты бога Кузи.
 Попов, Андрей Юрьевич (род. 1973) — российский культурист.